Csehország
 Leskovec, település a Vsetíni járásban
 Leskovec nad Moravicí, település a Bruntáli járásban
 Leskovec, Březová településrésze az Opavai járásban
 Léskovec, Počátky településrésze a Pelhřimovi járásban
 Horvátország
 Kismagyaród (korábban Lészkócz, Leszkovecz, horvátul Leskovec), település Muraköz megyében
 Leskovec Toplički, település Varasd megyében
 Szlovénia
 Leskovec, település Celje községben
 Leskovec, település Ivančna Gorica községben
 Leskovec, település Novo mesto községben
 Leskovec pri Krškem, település Krško községben